Мононик (Mononychus) — синоним названия рода динозавров из семейства альваресзаврид
 Mononychus — род жесткокрылых из семейства жуков-долгоносиков